Con il termine tantalite ci si riferisce comunemente ai seguenti minerali:
Tantalite-(Fe), con prevalente contenuto di ferro
Tantalite-(Mg), con prevalente contenuto di magnesio
Tantalite-(Mn), con prevalente contenuto di manganese